

Lingue 
Dari – lingua dell'Afghanistan
Dari – lingua diffusa tra alcune comunità zoroastriane

Persone 
Achille Dari – calciatore italiano
Luigi Dari – ministro italiano
Dary Batista de Oliveira, meglio noto come Dari o Dary – calciatore brasiliano

Altro 
dARI – gruppo musicale italiano
Dari – città dell'India